União Social-Cristã — partido político conservador da Baviera, Alemanha, cuja sigla em alemão é CSU
Clube dos Servidores da Universidade — clube de futebol extinto de Brasília
Aeroporto de Santa Cruz do Sul — cujo código IATA é CSU
Universidade do Estado da Califórnia — nos Estados Unidos
Universidade do Estado do Colorado — nos Estados Unidos
Universidade Charles Sturt — na Austrália

Desambiguações de siglas